Neutrale zone (België), een Belgisch juridisch begrip
 Condominium (staatsvorm), een gebied dat gezamenlijk bestuurd wordt door buurlanden: 
 Neutrale Zone (Jordanië en Saoedi-Arabië)
 Neutrale Zone (Saoedi-Arabië en Irak)
 Neutrale Zone (Saoedi-Arabië en Koeweit)
 Neutraal Moresnet
 niemandsland (begrip)
 neutrale zone (voetbal), een voetbalterm

Zie ook 
 Neutraal (doorverwijspagina)